Трофарелло () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

Население составляет 11116 человек (2008 г.), плотность населения составляет 902 чел./км². Занимает площадь 12 км². Почтовый индекс — 10028. Телефонный код — 011.

Покровителями коммуны почитаются святые Кирик и Иулитта, празднование 16 августа.

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 
  Ле-Тей, Франция (1972)
  Раунхайм, Германия (1986)

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.trofarello.to.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики